Vazba boží bojovníci se v českém prostředí často používá pro označení husitů. Dále se může vztahovat na:
 Boží bojovníci (Machar), báseň Josefa Svatopluka Machara
 Boží bojovníci (Sapkowski) (polsky Boży bojownicy), román polského autora Andrzeje Sapkowského
 Boží bojovníci (Fučík), dílo českého skladatele Juliua Fučíka
 Ktož jsú boží bojovníci – husitský chorál (autor: Jan Čapek)